Бекоев — фамилия; имеет женскую форму Бекоева.
 Бекоев, Асланбек Дзенаевич (род. 1938) — советский и российский тренер по вольной борьбе.
 Бекоев, Ахсар Иранович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Бекоев, Геннадий Борисович (род. 1981) — южноосетинский государственный деятель.
 Бекоев, Елиоз Давидович (1909—1970) — юго-осетинский советский писатель и журналист.
 Бекоев, Михаил Иванович (1963—2017) — русский бодибилдер.